«&Burn» — песня американской певицы Билли Айлиш и американского рэпера Винса Стейплса. Это альтернативная версия песни Айлиш «Watch». Она была выпущена в качестве сингла 15 декабря 2017 года на лейблах Darkroom и Interscope Records, а позже была включена в декабрьское переиздание альбома Don’t Smile at Me.

Предыстория и релиз 
В заявлении, сделанном Айлиш для The Fader по электронной почте, она написала: «Винс Стейплс был моим главным выбором, поэтому, когда мы скинули ему песню, и он согласился записать куплет, это было невероятно, и стих, который он записал, так хорош. Он — Бог, и я очень рада, что это наконец-то выйдет!». Когда Айлиш и Финнеас записывали песни, заглавный трек был под названием «Watch & Burn». Позже трек стал двумя отдельными песнями. Один из них — «Watch», а другой — «Burn».

Музыка 
По словам автора музыкального блога HighClouds Шахина Рафикяна, «начало песни состоит из изолированного вокала с супер-минималистичными инструментами, переходящими в альтернативный трэп».

Коммерческий успех 
«&Burn» сертифицирован золотым в США и Канаде. Он также был сертифицирован платиновым в Австралии.

Отзывы 
Insider поместил песню под номером 7 в их списке Every Billie Eilish song, сказав, что «Watch» является более ранимым и ностальгическим, в то время как «&Burn» звучит мощно и решительно.

Творческая группа 
Адаптировано под буклет Don’t Smile at Me.
 Билли Айлиш — вокал
 Винс Стейплс — вокал, автор песни
 Финнеас О’Коннелл — продюсер, автор песни
 Джон Гринхэм — мастеринг-инженер, персонал студии
 Роб Кинельски — сведение, персонал студии

Сертификации

История релиза

Примечания 

Песни 2017 года
Песни Билли Айлиш
Синглы Interscope Records
Песни, спродюсированные Финнеасом О’Коннеллом
Песни, написанные Финнеасом О’Коннеллом
Песни Винса Стейплса